Dritte Volleyball-Liga 2019/20 steht für:

 Dritte Volleyball-Liga 2019/20 (Frauen)
 Dritte Volleyball-Liga 2019/20 (Männer)